Allen Rock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Allen Rock (Dukes County, Massachusetts)
 Allen Rock (Essex County, Massachusetts)